Жаравлик — другое название рек в России:

 Жаравлик — другое название реки Журавлик в Свердловской области, притока Баранчи.
 Жаравлик — другое название реки Журавлик в Свердловской области, притока реки Серебряной.

Примечания